

Aziende
Zeppelin GmbH – gruppo industriale tedesco attivo soprattutto nella costruzione di macchinari per l'edilizia; fondato nel 1908 da Ferdinand Graf von Zeppelin per la produzione di dirigibili, con il nome di Luftschiffbau Zeppelin GmbH.
 Deutsche Zeppelin-Reederei (DZR) – compagnia aerea degli anni '30
 Deutsche Zeppelin-Reederei (2001) (DZR) – compagnia aerea tedesca
 Luftschiffbau Zeppelin – fondata nel 1908 da Ferdinand Graf von Zeppelin
 Zeppelin-Konzern – società di Friedrichshafen divenuta poi Luftschiffbau Zeppelin 
 Zeppelin Baumaschinen – società legata alla Zeppelin-Konzern
 Zeppelin Rental – società legata al gruppo Zeppelin-Konzern
 Zeppelin Luftschifftechnik – (oggi ZLT Zeppelin Luftschifftechnik GmbH & Co KG), fondata nel 1993, e costruttrice dello Zeppelin NT
 Zeppelin Games – produttore di videogiochi britannico

Cinema e televisione
Zeppelin – produzione della Universal del 1932-1933 con Tala Birell e Paul Lukas, annullata prima delle riprese
Zeppelin – film del 1971 diretto da Étienne Périer
Zeppelin – film del 1981 diretto da Lasse Glomm
Zeppelin! – film del 2005 diretto da Gordian Maugg

Persone 
 Ferdinand Graf von Zeppelin – costruttore di dirigibili.
 Eberhard von Zeppelin (1842-1906) – banchiere fratello di Ferdinand von Zeppelin
 Ferdinand Ludwig von Zeppelin (1772-1829) – diplomatico e padre di Friedrich von Zeppelin
 Friedrich von Zeppelin (1807-1889) – Hofmarschall e padre di Ferdinand von Zeppelin
 Harro von Zeppelin (1904-1989) – Ministerialbeamter e manager
 Karl von Zeppelin (1767-1801) – diplomatico e ministro del Württemberg
 Max von Zeppelin (1844-1897) – zoologo tedesco
 Albrecht von Brandenstein-Zeppelin (* 1950) – giurista tedesco e imprenditore
 Constantin von Brandenstein-Zeppelin (* 1953) – imprenditore tedesco e presidente della Malteser Hilfsdienstes

Trasporti

Dirigibili
Zeppelin – tipo di dirigibile rigido
LZ 127 Graf Zeppelin – dirigibile del 1928
LZ 129 Hindenburg – dirigibile dal 1936
LZ 130 Graf Zeppelin II – dirigibile del 1938
Zeppelin NT 07 – dirigibile del 1997

Navi
USS Zeppelin – transatlantico tedesco varato nel 1914 che prestò servizio con la United States Navy
Graf Zeppelin – portaerei tedesca varata nel 1938

Treni 
Schienenzeppelin – treno tedesco ad alta velocità sviluppato nel 1929

Altro 
 Zeppelin – dinastia nobile tedesca
 Zeppelin – nome colloquiale del gruppo rock Led Zeppelin